Belville steht für:
 Belville (County Westmeath), Ort in Irland
 Belville (North Carolina), Ort in den USA
 Belville (Belgrad), eine Universitätssiedlung in Belgrad

Personen:
 Ruth Belville (1854–1943), britische Unternehmerin, „Greenwich Time Lady“

Siehe auch:
 Bellville, Belleville